Мстисла́в Мстисла́вич, Мстисла́в Удатный (то есть «удачливый»), или Мстисла́в Мстисла́вич, Мстисла́в Удало́й, в крещении, предположительно, Фёдор (до 1176—1228, Торческ) — князь Трепольский (1193—1203), Торопецкий (1206—1213), Новгородский (1209—1215,1216-1218), Галицкий (1215—1216?, 1219—1226), Торчесский (1203—1207, 1226—1228). Сын Мстислава Ростиславовича Храброго, младшего из смоленских Ростиславичей. Был одарённым полководцем, неоднократно одерживал победы в сражениях. Вместе с другими русскими князьями потерпел поражение в битве на Калке.

Происхождение и старшинство 
Отец Мстислава был женат дважды: на дочери Ярослава Осмомысла и вторым браком (не позднее 1176 года) на дочери Глеба Ростиславича рязанского. Как правило считается старшим сыном своего отца.

По одной версии, Мстислав был сыном первой жены своего отца, Мстислав был внуком Ярослава Осмомысла, чем могут объясняться его успешные претензии на галицкий престол.

По другой версии, Мстислав был старшим из сыновей уже второй жены своего отца, рязанской княжны. Богуславский В. В. указывает, что Мстислав был единственным сыном Мстислава Ростиславича от брака с Феодосией, дочерью рязанского князя Глеба Ростиславича. В таком случае объясняется, почему он имел наибольшее значение из них: его брат Владимир, некоторое время княживший в Пскове, действовал в русле политики Мстислава, княжившего в старшем по отношению к Пскову городе — Новгороде. После вокняжения Мстислава в Галиче принадлежавшее ему ранее удельное княжество Торопецкое в Смоленской земле получил Давыд, убитый в 1225 году в сражении с литовцами. 

Возможно, родился после смерти отца (в таком случае объясняется не совсем обычное для Рюриковичей XII века наречение в его честь, так как в системе именования Рюриковичей сыновьям языческое имя живого предка сначала не давали) Ф. Б. Успенский упоминает о предположении, что Мстислав был единственным сыном своего отца, с чем его положение и связано.

Источники и датировка событий 
Основными первоисточниками по событиям биографии Мстислава являются Новгородская первая летопись, Лаврентьевская летопись и Галицко-Волынская летопись, датировки в которых существенно разнятся. Их сравнительный анализ с привлечением иностранных источников для восстановления единой хронологии предприняли Бережков Н. Г. и в части, связанной с галицко-волынскими землями, — Грушевский М. С.

Ранние годы 
Не упоминается в завещательном распоряжении своего отца; длительное время после смерти последнего (1180) нет свидетельств о его каких-либо действиях — самостоятельных или заодно с дядьями или кузенами. Ф. Б. Успенский считает это подкреплением предположения о том, что Мстислав был посмертным и младшим сыном своего отца. «Если бы он был старше своего брата Владимира (который через год или два после смерти своего отца уже принимал участие в военных походах), он был бы ко времени Мстислава Храброго взрослым или почти взрослым княжичем».

Самые ранние упоминания о князе относятся к 1193 и 1198 г. и повествуют о его взаимодействии с семьёй дяди Рюрика Ростиславича и его сыном Ростиславом Рюриковичем. Участвовал в походах на половцев в 1193 и 1203 годах. Поход 1193 года был совместной вылазкой Мстислава и его кузена Ростислава Рюриковича, совершенной втайне от старших родичей князей, в особенности от дяди Рюрика.

В 1196 году по приказу дяди, Рюрика, вместе с Владимиром галицким атаковал владения Романа волынского. В 1207 году он был поставлен в южную заставу Торческ на реке Рось, откуда был выбит во время победного похода ольговичей под предводительством Всеволода Святославича Чермного на Киев. Когда Рюрик Ростиславич был изгнан из Киева и был захвачен Белгород, последним сопротивление Ольговичам оказал Торческ, где заперся упорный Мстислав Удатный. Поскольку помощи ниоткуда не последовало, долго продержаться ему не удалось, черниговцы отпраздновали победу, а Мстислава отпустили к родичам в Смоленскую волость, где он получил в держание Торопец.

Вокняжение в Новгороде и борьба с крестоносцами 
Еще отец князя, Мстислав Ростиславич, после смерти в 1180 г. стал одним из немногих военачальников, похороненных в Софийском соборе Новгорода и стал почитаемым наряду с Мстиславом Ростиславичем Безоким (из Юрьевичей) как святой. «Поэтому в обращениях к горожанам Мстислав Мстиславич всегда указывал на преемственность своей власти от отца и поминал его гроб. Для него это был один из важнейших аргументов права на Новгород», указывает историк Д. Г. Хрусталёв.

Оттеснение Всеволодовичей из Новгорода 
Ранней весной 1209 г. Мстислав Мстиславич завладел новгородским городом Торжком, пленив не только местного посадника и нескольких купцов, но и группу дворян новгородского князя Святослава Всеволодовича. После этого он направил грамоту в Новгород:«кланѧюсѧ свѧтѣи Софѣи и гробу отца моего и всѣмъ новгородцемъ; пришелъ есмь къ вамъ, слышавъ насилие отъ кнѧзь, и жаль ми своеѧ отцины».Очевидно, почва для смены власти в княжестве, где с 1181 г., с промежутками с 1184-го по 1187-й и с 1196-го по 1197 годы, находились представители владимиро-суздальской династии, с 1197 г. их правление было непрерывным, была подготовлена.

Узнав о захвате Торжка, Всеволод Большое Гнездо направил против Мстислава старшего сына Константина с ратью. Однако новгородцы в ответ на письмо Мстислава арестовали своего действующего князя Святослава (родного брата Константина) и выразили поддержку новому избраннику, подтвердив право на «вольность в князьях». Таким образом была гарантирована безопасность Мстислава, после чего Константин вынужден был остановиться в Твери, а его престарелый отец, избегавший на закате жизни военных конфликтов, — договориться с узурпатором и признать того законным правителем Новгорода.

Ясно, что торопецкий князь не имел влиятельных покровителей, какого-то мощного собственного авторитета или богатства. Он проявлял себя в военном деле, гражданскими вопросами интересовался мало. Новгородская летопись отзывается о нём в исключительно положительном ключе: справедливый в суде и расправе, удачливый полководец, внимательный к заботам людей, благородный бессребреник.

В Новгороде Мстислав проявил решительность и инициативу во внутренних делах: сменил посадников и архиепископа, развернул активное строительство в городе и посаде, предпринял реконструкцию оборонительных сооружений на южных подступах к своей земле: были обновлены крепостные стены соседних с Торопцом Великих Лук, а также проведена административная реформа пограничных земель: Великие Луки были объединены с Псковом под рукой брата Мстислава, Владимира.

Укрепление Пскова 

После перестройки оборонительных укреплений Великих Лук Псков становится ответственным за рубежи Новгорода с юга (Полоцк, Литва) и запада (Эстония, Латгалия), а также контролирует приграничные области Южной Эстонии (Уганди, Вайга и отчасти Сакала) и Северной Латгалии (Талава, Очела). Новгороду отходят земли Северной Эстонии (Вирония), Води, Ижоры и Карелии.

Таким образом начинает расти административно-политическое, оборонительное и торговое значение Пскова в процессе превращения Прибалтики из отсталой языческой провинции в важнейший пункт западноевропейской торговой, церковной и военной экспансии. Это обусловило и выделение для Пскова отдельного князя в период правления Мстислава Мстиславича в Новгороде. [1]

Он также возглавил новую волну русского сопротивления крестоносцам в Прибалтике.

Походы на чудь 
Отец Мстислава Мстиславича, княживший в Новгороде менее года, запомнился победоносным походом на чудь во главе 20-тысячного войска в 1179 году. Поэтому и свои военные походы Мстислав Удатный начал с аналогичной операции.

Уже в конце 1209 г. он совершил краткий рейд в эстонскую Виронию:«Ходи Мьстиславъ на Чюдь, рекомую Торму, съ новгородци, и много полониша, а скота бещисла приведе».В начале 1210 г. он направился в Уганди и взял Оденпе (Медвежью голову). «Потомъ же, на зиму, иде кнѧзь Мьстиславъ съ новгородци на чюдьскыи городъ, рекомыи Медвѣжию голову, села ихъ потрати; и приидоша подъ городъ, и поклонишасѧ Чюдь кнѧзю, и дань на нихъ взѧ; и приидоша вси здрави»20.Мстислав взял с эстов не только дань, но и обещание креститься в православие. Это особо было отмечено немецким хронистом Генрихом Латвийским, так как впервые русский князь поступил вопреки ранее принятой традиции не вмешиваться в конфессиональные дела подданных. Он, как и немцы, использовал христианство в качестве дополнительной меры укрепления своей власти. Однако православные священники оказались не столь мобильными, как католические, и инициатива князя осталась без продолжения: вместо православных к эстам пришли священники от рижан и таким образом Оденпе позднее вошло в круг подданных рижского епископства.

Недовольный пассивностью церкви Мстислав в январе 1211 г. добился отстранения от службы архиепископа Митрофана, предложив на его место мниха Хутынского монастыря, представителя влиятельного боярского рода Антония (Добрыня Ядрейкович), который в дальнейшем был горячим приверженцем проповедничества и миссионерства на передовых рубежах Руси.

В 1210 г. немцы, которые подверглись нападению куршей на юге и стремились не втянуться в межэтническую бойню эстов и леттов, постарались обезопасить себя с севера и подписали мирный договор с Полоцком, обещав выплату «ливской» дани. В то же время был заключен мир и с Новгородом, по которому Мстислав поделил с рижским епископом Альбертом сферы влияния с учетом того, что большая часть Эстонии (Сакала, Гервен, Гария, Рявала и Приморье (нем. Maritima или Wiek, Вик; эст. Läänemaa, Ляэнемаа), Роталия (Rotalia, эст. Ridala) и Сонтагана (Sontagana; эст. Soontagana) оставалась еще не покоренной русскими и тем более немцами. Стороны оставили их на милость победителя. При этом за Новгородом были закреплены права на северные области Латгалии (Талава и Очела) и на эстонские земли вдоль Чудского озера: Вирония, Вайга, Уганди. Права рижского епископа признавались на Ливонию, Нижнее Подвинье и Латгалию (без Талавы и Очелы). Соглашение было закреплено первым русско-немецким матримониальным альянсом—браком племянницы Мстислава, дочери псковского князя Владимира Мстиславича, и младшего брата епископа Альберта Теодориха.

При этом, признав права Риги на земли по Двине (возможно, также Кукейнос и Герцике), Мстислав усугубил положение полоцкого князя Владимира, лишившегося поддержки новгородско-псковских соотечественников. Однако для возвышения роли Новгорода и Пскова в торговле это было выгодно.

Возможное отношение к основанию Ржева и княжению в нём 
Существует предположение, что Мстислав основал Ржев и произошло это между 1207 и 1216 годом. После Мстислава там правил его младший брат — Владимир Мстиславович.

Также упоминается, что в 1216 году брат Юрия Владимирского и Ярослава Святослав осадил Ржев (это первое упоминание города в летописи). У Мстислава Удалого с братом Владимиром Псковским было всего 500 человек войска; несмотря на то, они двинулись на выручку осаждённой Ржевки и освободили её, и Святослав бежал, не дождавшись новгородских полков.

Киевский поход 

После смерти Рюрика Ростиславича на черниговском княжении (1212) и Всеволода Большое Гнездо Всеволод Чермный обвинил в повешении двоих северских Игоревичей в Галиче за год до этого (1211) смоленских Ростиславичей и предпринял попытку лишить их владений в Киевской земле.

Внуци Ростиславли послали за помощью к новгородцам и Мстиславу, и в июне 1212 года войско двинулось на Киев. В Смоленске произошёл инцидент между смоленскими и новгородскими воинами, в ходе которого погиб один смолянин. Тем не менее это не помешало дальнейшим совместным действиям. Сначала союзники разорили несколько черниговских городов на Днепре (по названию известна только Речица), осадили Вышгород, где взяли в плен Ростислава Ярославича (внука Всеволода Ольговича) и его брата Ярослава, Олегова внука.

Узнав о сдаче Вышгорода, Всеволод Чермный сам ушёл из Киева в Чернигов, и Ростиславичи въехали в Киев и посадили на княжение Ингваря Ярославича луцкого, однажды уже княжившего в Киеве (1201—1203). Сведения о княжении Ингваря перед Мстиславом Романовичем, перешедшим затем из Смоленска в Киев, сохранились в Воскресенской летописи.

Сразу вслед за этим союзники осадили Чернигов, стояли под ним 12 дней и заключили мир. Всеволод Чермный остался княжить в Чернигове.

Борьба с младшими Всеволодовичами 

В феврале 1216, когда Ярослав Всеволодович захватил Торжок и перекрыл подвоз продовольствия в Новгород, Мстислав вернулся на север и руководил новгородско-смоленским войском в Липицкой битве 21 апреля, в которой сильное войско владимиро-суздальских князей, в которое входили также муромцы, потерпело поражение, и владимирский престол занял союзник Мстислава, старший Всеволодович Константин, женатый на сестре Мстислава Романовича.

Утверждение в Галиче 

По одной из версий, Мстислав занял Галич в первый раз уже в 1215 году, когда ушёл из Новгорода, сославшись на наличие дел на юге. Известно о том, что он просил венгерского короля дать ему Галич, а также об осаде Галича русским войском, не нашедшей отражение в русских летописях, после которого Андраш II вывез своего сына Коломана в Венгрию, а также о планах младших Всеволодовичей суздальских относительно Галича в случае победы в Липицкой битве в следующем году, где Галич поставлен в один ряд с Киевом, Новгородом и Смоленском, занимаемыми непосредственно смоленскими Ростиславичами.

Однако, основные успешные действия Мстислава по овладению Галичем были предприняты после его ухода из Новгорода в 1217 году, когда он передал новгородский престол сыну Мстислава Киевского Святославу. Мстислав занял Галич в 1218 году при поддержке своего двоюродного брата Владимира Рюриковича смоленского во время участия основных венгерских сил в пятом крестовом походе.

В 1219 году Мстислав заключил союз с Даниилом Романовичем Волынским, выдав за него свою дочь Анну, Даниил развернул успешные военные действия против краковского князя Лешека Белого, после чего Лешек склонился к союзу с венгерским королём Андрашем II против Мстислава и Даниила. В том же году объединённое венгро-польское войско осадило Галич. Мстислав привёл союзных Ольговичей и поручил Даниилу Романовичу сесть в осаду в Галиче. Но по какой-то причине Мстислав с венграми в полевое сражение не вступил, и разрешил Даниилу оставить город.

Зимой 1220/1221 г. Мстислав с половцами вновь пошёл на Галич. Венгерское войско встретило его на подступах к городу. Битва продолжалась несколько часов и не принесла князю успеха. Союзник Мстислава Даниил и союзные венграм поляки отвлекали друг друга. Весной 1221 года Мстислав вновь подступил к Галичу. Разбив венгерский гарнизон около городских ворот, Мстислав ворвался в Галич. Пленённого королевича Коломана отослали в принадлежавший Мстиславу город Торческ. Венгерский король Андраш II, чтобы освободить сына из плена, был вынужден начать переговоры. После заключения мира с венгерским королём и выдачи за его сына Андраша своей дочери Марии Мстислав окончательно утвердился в Галиче (1221).

Битва на Калке 

В 1223 году к Мстиславу и другим русским князьям обратились половцы, в частности тесть Мстислава хан Котян Сутоевич, за помощью против вторгнувшихся в причерноморские степи монголов. Мстислав участвовал в создании широчайшей коалиции, включившей помимо киевских, смоленских, волынских и пинских князей также и чернигово-северских. Опасаясь перехода половцев на сторону монголов в ходе продолжающегося очного противостояния, русские князья пошли в степь, не ожидая соединения с владимирским войском.

В битве на Калке Мстислав вместе с половцами и волынским полком переправился через реку, отделявшую союзников от монголов, и вступил в бой. Авангард противника побежал, и монголы ввели в бой главные силы уже тогда, когда черниговский полк переправился лишь частично, а киевский ещё находился на западном берегу реки. Удар привёл к бегству располагавшихся в авангарде половцев и разгрому всего союзного войска. Причём Мстиславу Удатному удалось оторваться от погони, а Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский и многие другие князья погибли.

Последние годы жизни 
В последние годы жизни воевал с поляками и Даниилом Романовичем в союзе с половецким ханом Котяном, Владимиром Рюриковичем Киевским и Александром Белзским. В 1226 году разгромил у Звенигорода вторгнувшихся в княжество венгров, но несмотря на это назначил Андраша своим преемником, а сам перешёл на княжение в Понизье, где и умер, приняв перед смертью схиму (1228). Согласно польским известиям, похоронен в Киеве в основанной им «церкви Святого Креста» (видимо, Крестовоздвижения; не сохранилась).

Дети 
От Марии, половецкой княжны, дочери хана Котяна:
 Василий Мстиславич (умер в 1218) — князь Новоторжский.
 Ростислава (Феодосия) — вторая жена Ярослава Всеволодовича, великого князя Владимирского.
 Елена (Мария) Мстиславна, княжна Торопецкая — с ок. 1226 г. жена королевича Андрея, сына Андрея II Венгерского.
 Анна Мстиславна (ум.до 1248) — княжна Торопецкая, с 1219 г. жена Даниила Романовича, князя волынского.
 Семён (?) (предположительно, по Войтовичу Л. В.)
 Мстислав
 Ярослав
 Изяслав  — князь поросский в начале 1230-х годов, претендент на Галич в начале 1250-х годов
 Юрий Мстиславич — князь псковский (1232—1240).

В культуре 
Мстислав Мстиславич стал персонажем романов Василия Яна «Чингиз-хан» и Исая Калашникова «Жестокий век».

Предки

См. также 
 Междоусобная война в Северо-Восточной Руси (1212—1216)
 Война за объединение Галицко-Волынского княжества
 Походы русских князей против Ордена меченосцев
 Улица Князя Мстислава Удатного

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Жизнеописание Даниила Галицкого.
 Галицко-Волынская летопись.
 Михайло Грушевський. ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.

Литература 
 
 
 
 
 Домбровский Дариуш Из исследований генеалогии смоленских Ростиславичей: была ли дочь Мстислава Мстиславича матерью Александра Невского? Возвращение к проблеме //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 2 (24). С. 21-30.
 Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М.: Русский издательский центр, 2012. С. 348—361.
 Чернявский С. Н. Мстислав Удалой. — М., 2017.

 

Рюриковичи по алфавиту
Великие князья галицкие
Князья новгородские
Князья торопецкие
Военачальники Древней Руси
Посмертные дети
Похороненные в Киеве
Ростиславичи Смоленские
Собор Новгородских святых